Löschen steht für:
 Löschen (Drebkau), Gemeindeteil der Stadt Drebkau, Brandenburg

Das Verb löschen bezeichnet:
 Feuer unterdrücken; siehe Brandbekämpfung
 das Entfernen von Daten; siehe Löschen (Informatik)
 speziell das Entfernen von Dateien; siehe Löschen (Datei)
 das Entfernen von Text mit der Löschtaste 
 Frachtgut aus einem Schiff entladen; siehe Löschplatz 
 Branntkalk in Löschkalk umwandeln; siehe Technischer Kalkkreislauf
 das Trocknen von Tinte; siehe Löschpapier

Löschung bezeichnet:
 Hemmung eines bedingten Reflexes; siehe Extinktion (Psychologie)
 Aufhebung einer Eintragung in einem Register; siehe Löschung (Register)

Siehe auch: